Плот — средство передвижения по воде.
 Надувной спасательный плот
 Плот «Медузы»
 «Плот» — песня Юрия Лозы
 «Плот» — рассказ Стивена Кинга